Nolay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Côte-d’Or.
 Nolay – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Burgundia, w departamencie Nièvre.
 Nolay – gmina w Hiszpanii, w prowincji Soria, w Kastylii i León